Odugligtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Odugligtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 714635-146260), sjö i Strömsunds kommun,  (6,34 ha)
Odugligtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 714653-146254), sjö i Strömsunds kommun,  (5,7 ha)
Odugligtjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (6,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn